Alectryon (plant), plantengeslacht
 Alectryo (Grieks: Ἀλεκτρυών), persoon uit de Griekse mythologie